The Jew in the Lotus (boek), een boek van Rodger Kamenetz
The Jew in the Lotus (documentaire), een documentaire geïnspireerd door dit boek